Bavette peut faire référence à :

 Bavette, une partie du plumage des oiseaux sous le bec,
 Bavette, une découpe de viande de bœuf,
 Bavette, un type de pâtes ressemblant à des tagliatelles plus minces,
 Bavette, feuille de plomb permettant d'abriter les ouvrages situés en dessous des eaux de ruissellement,
 Bavette, une protection visant à empêcher les projections à l'arrière d'une roue de voiture,
 Bavette, pièce en tissu ayant pour but de protéger les vêtements des jeunes enfants lors du repas.
 Bavette, expression désignant le masque au Maroc;
 Loi bavette, projet de loi 22.20 au Maroc en 2020, relatif aux réseaux sociaux.

Expression 
 Tailler la bavette : discuter.
 Faire une bavette  : toucher le garde-boue arrière lors d'un wheeling en moto.

Références